Das Brisbane International 2012 war ein Tennis-Hartplatzturniers für Damen in Brisbane.
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 1. bis zum 8. Januar 2012 statt.

Das Finale im Einzel gewann Kaia Kanepi gegen Daniela Hantuchová. Im Doppel setzten sich im Finale Nuria Llagostera Vives und Arantxa Parra Santonja gegen Raquel Kops-Jones und Abigail Spears durch.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Brisbane